Springuel steht für:

 Springuel, ein ehemaliger belgischer Automobilhersteller

Springuel ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Springuel, französischer Autorennfahrer
 Jules Springuel-Wilmotte (1874–1929), belgischer Automobilpionier- und Konstrukteur